Huschens ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Huschens (* 1951) deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker
 Wolfram Huschens (1921–1989) deutscher Künstler